Alexios ist der Name folgender Personen:

 Alexios V. Dukas Murtzuphlos, 1204 Kaiser von Byzanz
 Alexios Angelos Philanthropenos († nach 1390), Herr von Thessalien
 Alexios Apokaukos († 1345), byzantinischer Staatsmann
 Alexios Aspietes († 1205), byzantinischer Militärbefehlshaber und Separatist
 Alexios Axuch († nach 1167), byzantinischer General
 Alexios Branas († 1187), byzantinischer General
 Alexios Komnenos Palaiologos († 1203), byzantinischer General und Despot
 Alexios Komnenos (Pinkernes) († 1187), byzantinischer Prinz
 Alexios Komnenos Porphyrogennetos, byzantinischer Prinz des 12. Jahrhunderts, Enkel von Kaiser Alexios I.
 Alexios Komnenos (Protosebastos) (1141–1183), byzantinischer Aristokrat
 Alexios Komnenos (Sebastokrator) († nach 1192), byzantinischer Prinz
 Alexios Kontostephanos († nach 1200), byzantinischer Usurpator
 Alexios Laskaris († nach 1224), byzantinischer Thronprätendent
 Alexios Melissenos Strategopulos, byzantinischer Feldherr des 13. Jahrhunderts
 Alexios Musele (Kaisar), byzantinischer Kaisar (Caesar) unter Kaiser Theophilos
 Alexios Musele (Strategos), byzantinischer General unter Kaiser Konstantin VI.
 Alexios Philanthropenos († nach 1337), byzantinischer Gouverneur und Feldherr
 Alexios Studites († 1043), Patriarch von Konstantinopel

Siehe auch:
 Alexius
 Pseudo-Alexios II.
 Béla III. (Ungarn)